La palabra araña puede referirse a:

Seres vivos 
 las arañas, nombre común del orden Araneae, taxón que abarca a un grupo de artrópodos arácnidos y a cualquiera de sus miembros;
 la telaraña o «tela de araña», estructura sedosa producida por las arañas;
 el pez araña, varias especies de pez venenoso del género Trachinus;
 la araña de mar (Pycnogonida), un grupo de artrópodos quelicerados marinos;
 la arañuela, nombre común de la planta Nigella damascena;
 la araña o arañuela, el nombre común de la planta Nigella gallica;

Lugares 
 La Araña, un barrio de la ciudad de Málaga, en España;

Música 
 La araña, undécimo álbum de la banda de rock Barricada;

Entretenimiento 
 La araña, una serie animada infantil;
 el Hombre Araña, superhéroe de cómic llamado Spider-Man en el original inglés;
 las arañas, una raza ficticia de la Tierra Media creada por J. R. R. Tolkien;
 La película chilena Araña

Informática 
 araña web, araña de la red, spider o web crawler, programa informático que inspecciona las páginas de Internet de manera metódica y automatizada;

Objetos 
 una araña, lámpara sin pie y con varios brazos que se cuelga del techo o de un pescante;
 la araña o red, una de las partes de un astrolabio.

Títulos semejantes o relacionados 
 Arana

Enlaces externos